Gaschignard est un patronyme porté par plusieurs personnes :

 Étienne Gaschignard (1739-1793), historien français ;
 Hervé Gaschignard (1959-), évêque catholique français ;
 Paul-Henri Gaschignard (1923-2017), diplomate et historien français.